Myrmaeciella är ett släkte av svampar. Myrmaeciella ingår i ordningen köttkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Köttkärnsvampar
Myrmaeciella